Вельзевул (Веельзевул, Вельзебуб, Вельзевуб, Веельзебут, Баал-Зебуб) - У ранньохристиянській релігії – володар демонів
 Вельзевул - перша дослідна парова машина Джеймса Ватта